Розайш:

 Розайш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Розайш — скалистый вулканический остров, рядом с которым находится несколько маленьких скал. Входит в Азорские острова, Португалия.